Winograd ist der Name von:

 Eliahu Winograd (1926–2018), ehemaliger Richter des israelischen Obersten Gerichts sowie ehemaliger Vizepräsident des Bezirksgerichts Tel Aviv
 Peter Winograd, US-amerikanischer Geiger und Musikpädagoge
 Shmuel Winograd (1936–2019), Informatiker (Coppersmith-Winograd-Algorithmus) 
 Terry Winograd (* 1946), Informatik-Professor an der Stanford University

Siehe auch:

 Winograd-Kommission
 Wynohrad
 Wynohradne